Meena Kumari (Bombay, 1 augustus 1933 - Bombay, 31 maart 1972) was een Indiaas actrice die voornamelijk in Hindi films speelde.

Biografie
Kumari werd als klein kind door haar ouders naar filmstudio's gebracht voor inkomsten. Ze was als vier jarige te zien in Leather Face wat haar op haar eerste dag Rs. 25 opleverde. Naar school gaan zat er niet in door haar drukke werkschema, en volgde ze prive lessen en leerde ze tijdens de opnames door. Als volwassen actrice liet ze niet veel indruk achter op het publiek tot ze een hit scoorde in 1952 met Baiju Bawra en een jaar later met Parineeta, wat haar een sterrenstatus bezorgde. Ze was een veelzijdige actrice die verschillende genres uitprobeerde, zoals drama, fantasie, mythologie, komedie, waar ze het beste aan herinnerd wordt is als de koningin van de tragedie door haar rollen vanaf eind jaren '50.

Kumari scheidde in 1964 van haar man, filmregisseur Kamal Amrohi. Door wie zij gedurende hun huwelijk mishandeld werd. Na de scheiding raakte Kumari verslaafd aan alcohol. Door het langdurige overmatig alcohol gebruik kreeg ze levercirrose en kwam te overlijden drie weken nadat haar  film Pakeezah in première ging. Kort na haar overlijden kwam haar officiële biografie  Meena Kumari: The Classic Biography uit, waarvan een heruitgave in 2013 werd gedaan.

Filmografie

Externe link 
 

Indiaas acteur